Venables ist der Name eines französischen Orts:
 Venables im Département Eure

Venables ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Venables (* 1953), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 Chris Venables (* 1985), englischer Fußballspieler
 Dione Venables (* 1930), britische Schriftstellerin
 Robert Venables (1612/1613–1687), britischer Militär
 Stephen Venables (* 1954), britischer Bergsteiger und Schriftsteller
 Terry Venables (* 1943), englischer Fußballspieler und Fußballtrainer